Handley,  città della Virginia Occidentale
2718 Handley,  asteroide della fascia principale
Handley Page,  azienda aeronautica inglese
George Handley, politico statunitense
Louis de Breda Handley,  pallanuotista e nuotatore italiano